Năstase este un nume de familie român care se poate referi la una din următoarele persoane:

Adrian Năstase, politician
Horațiu Năstase, fizician
Ilie Năstase (n. 1946), fost jucător de tenis
Liliana Năstase, atletă
Valentin Năstase, jucător de fotbal

și la:

 Năstase, un sat din comuna Mihălășeni, județul Botoșani

Vezi și 
 Năstăsescu — caută „Năstăsescu”

Nume de familie românești